Vettermann ist der Nachname von mehreren Personen:

Dietmar Vettermann (* 1957), deutscher Politiker und Oberbürgermeister von Zwickau
Heinz Vettermann (* 1957), österreichischer Politiker (SPÖ)
Karl Vettermann (1937–1990), österreichischer Segler und Autor